Michael Stevenson (actor)
 Michael Stevenson (ciclista)